Джейми Маррей и Елена Янкович — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Энди Рам и Вера Звонарёва — не защищали свой титул, но израильтянин принимал участие в соревнованиях (в паре с француженкой Натали Деши) и прошёл круг.

Посев 
Все сеянные начинали турнир со второго раунда.

  Майк Брайан /  Лиза Реймонд (Второй раунд)
  Боб Брайан /  Саманта Стосур (Третий раунд)
  Марк Ноулз /  Янь Цзы (Второй раунд)
  Кевин Ульетт /  Лизель Хубер (Второй раунд)
  Йонас Бьоркман /  Алисия Молик (Финал)
  Симон Аспелин /  Мара Сантанджело (Второй раунд)
  Энди Рам /  Натали Деши (Третий раунд)
  Леандер Паес /  Меган Шонесси (Четвертьфинал)

<ol start=9>
  Марцин Матковский /  Кара Блэк ''(Четвертьфинал)
  Павел Визнер /  Квета Пешке ''(Третий раунд)
  Даниэль Нестор /  Елена Лиховцева ''(Полуфинал)
  Тодд Перри /  Чжуан Цзяжун ''(Третий раунд)
  Рогир Вассен /  Чжань Юнжань ''(Третий раунд)
  Юлиан Ноул /  Сунь Тяньтянь ''(Третий раунд)
  Йонатан Эрлих /  Елена Веснина ''(Второй раунд)
  Пол Хенли /  Татьяна Перебийнис ''(Третий раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые